Loyalton bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Loyalton (Kalifornien)
 Loyalton (Pennsylvania)
 Loyalton (South Dakota)